Багери () — фамилия

 Багери, Амир (род. 1978) — иранский шахматист.
 Багери, Карим (род. 1974) — иранский футболист, полузащитник, и тренер.
 Багери, Курош (род. 1977) — иранский тяжелоатлет и тренер.
 Багери, Мансур (род. 1967) — иранский тхэквондист.
 Багери, Мохаммад  (род. 1986) — иранский тхэквондист, чемпион мира, призёр Олимпийских игр.
 Багери, Мохаммад (генерал) — иранский военачальник, начальник Генерального штаба Вооружённых Сил Ирана.
 Багери, Хоссейн (род. 1982) — иранский стрелок.